Капита́н-испра́вник — полуофициальное название судебных и полицейских должностей Российской империи в 1775—1917 годах.

Наиболее распространенная версия происхождения: по реформе 1775 года были созданы нижние земские суды — уездные административно-полицейские органы. Председателями судов стали земские исправники (официальное название должности). На эту должность местным дворянством из своих рядов выбирался соискатель, который назывался капитан (земский капитан). В случае одобрения губернатором он утверждался в должности земского исправника на три года.

Нижний земский суд в лице земского исправника отвечал за порядок в уезде, сбор налогов с крестьян, проводил предварительное следствие и осуществлял дворянскую опеку. Таким образом, под его юрисдикцию подпали одновременно крестьяне и дворяне. Последние хотели всячески подчеркнуть, что подчиняются «своему капитану», хотя и в одном с «холопами» суде. Так и появилось название капитан-исправник.

С 1837 года земский исправник (по традиции — капитан-исправник) назначался губернским правлением.

С 1862 года уездный исправник (по традиции — капитан-исправник) возглавлял Уездное полицейское управление. Термин вышел из употребления после Февральской революции 1917 года.

См. также 
 Горный исправник

Литература 
 Энциклопедия МВД России. — : Объединённая редакция МВД России, «Олма-пресс», 2002. — ISBN 5-224-03722-0.
 
 

Должности Российской империи
Полиция Российской империи
Уездные учреждения Российской империи